Amadio ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Amadio (1939–1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Greg Amadio (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Ligia Amadio (* 1964), brasilianische Dirigentin
 Michael Amadio (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Neville Amadio (1913–2006), australischer Flötist
 Roberto Amadio (* 1963), italienischer Radrennfahrer
 Silvio Amadio (1926–1995), italienischer Filmregisseur

Siehe auch:
  Amadeo